Натта () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Натта, Алессандро (1918—2001) — Генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии, член Европарламента.
 Натта, Джулио (1903—1979) — итальянский химик-органик, иностранный член Академии наук СССР.
 Натта, Энрикетто Вирджинио  — итальянский кардинал, доминиканец.

См. также 
 Проекция Натты — проекция специфических атомов углерода в молекуле насыщеных углеводородов.